Orellana steht für:
 Provinz Orellana, Provinz der Republik Ecuador
 Rio Orellana, früherer Name des Amazonas
 Orellana (Loreto), Stadt in der Provinz Ucayali, Region Loreto (Peru)

Orellana ist der Familienname folgender Personen:
 Ángel Edmundo Orellana Mercado (* 1948), honduranischer Minister
 Daniel González Orellana (* 2002), chilenischer Fußballspieler
 Fabián Orellana (* 1986), chilenischer Fußballspieler
 Francisco de Orellana (1511–1546), spanischer Konquistador, der als erster Europäer den Amazonas von West nach Ost befuhr
 Joaquín Orellana (* 1930/1937), guatemaltekischer Komponist
 José María Orellana Pinto (1872–1926), guatemaltekischer Präsident
 Luis Enrique Orellana Ricaurte (1914–1997), ecuadorianischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Quito
 Manuel María Orellana Contreras, guatemaltekischer Präsident